Kráľova skala (Niżne Tatry) (1690 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Kráľova skala (Wielka Fatra) (1377 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji